Le Chambon (Ardèche)
ook:
Le Chambon-Feugerolles,  Loire 
Le Chambon-sur-Lignon,  Haute-Loire

Chambon (doorverwijspagina)